FPR steht als Abkürzung von:

 Falsch-Positiv-Rate, siehe falsch positiv
 Familie Partnerschaft Recht, juristische Fachzeitschrift
 Film-type Patterned Retarder, eine 3D-Darstellungstechnik
 Finger Print Reader, siehe Fingerabdruckscanner
 Flugprofilrecorder
 Freiwillige Polizei-Reserve in (West-)Berlin (1961–2002)
 Front Patriotique du Rwanda, auch Ruandische Patriotische Front RPF genannt
Funicolare Piora–Ritom, Standseilbahn im Kanton Tessin

Abkürzung